Акт се може односити на: 

 Акт (сликарство), нагог људског тела
 Акт (фотографија)
 АКТ (часопис), часопис за књижевност, уметност и културу